{{НП
 |статус                  = город
 |русское название        = Кассала
 |оригинальное название   = 
 |изображение              = Kassala center Totil.jpg
 |подчинение              = 
 |страна                  = Судан
 |герб                    = 
 |флаг                    = 
 |описание герба          = 
 |описание флага          = 
 |ширина герба            = 
 |ширина флага            = 
  |lat_dir = N|lat_deg =15 |lat_min =27 |lat_sec = 
  |lon_dir = E|lon_deg =36 |lon_min =24 |lon_sec = 
  |CoordAddon             = 
  |CoordScale             = 
 |размер карты страны     = 
 |размер карты региона    = 
 |размер карты района     = 
 |вид региона             = Штат
 |регион                  = Кассала (штат)Кассала
 |регион в таблице        = 
 |вид района              = 
 |район                   = 
 |район в таблице         = 
 |вид общины              = 
 |община                  = 
 |община в таблице        = 
 |внутреннее деление      = 
 |вид главы               = 
 |глава                   = 
 |дата основания          = 1840
 |первое упоминание       = 
 |прежние имена           = 
 |статус с                = 
 |площадь                 = 
 |вид высоты              = 
 |высота центра НП        = 531
 |климат                  = 
 |официальный язык        = 
  |население              = 536 009
  |год переписи           = 2010
  |плотность              = 
  |население агломерации   = 680 117. Административный центр одноимённого штата.

Описание 
Кассала находится в восточной части Судана, на шоссе Хартум — Порт-Судан, примерно в 400 км от Хартума и в 22 километрах от границы с Эритреей. Город расположен на высоте 531 м над уровнем моря. В 10 километрах к юго-западу от города находится . Основное население принадлежит к этнической группе беджа

История 

Кассала был основан в 1840 году как военный лагерь египетских солдат Мухаммеда Али (формально являвшегося вассалом Османской империи, но фактически независимого правителя) во время египетского завоевания Судана. В 1885 году город был захвачен мессианистами, в 1894 году, после битвы за Кассалу (), — итальянцами. В 1897 году Италия вернула город Египту, в 1899 году Кассала перешёл под управление Англо-Египетскому Судану, в 1956 году Судан получил независимость.

C июля 1940 года по середину января 1941 года, во время Восточноафриканской кампании в рамках Второй мировой войны, город был захвачен итальянцами, выдвинувшимися из Итальянской Восточной Африки, после в город вернулся британский гарнизон.

С 1960-х годов в город прибывает значительное количество беженцев: сначала из Эфиопии и Эритреи, а позднее, с началом гражданской войны, из других штатов Судана.

Климат

Примечания

Ссылки 

 Расстояние от Кассалы до крупнейших городов Судана и мира 
 Климат Кассалы  на сайте ''ru.allmetsat.com

Города Судана